Commitment (dt. Bindung, Verpflichtung) steht für:
 Organisationales Commitment, Ausmaß der Identifikation einer Person mit einer Organisation
 Eskalierendes Commitment, individuelle Tendenz, sich gegenüber einer früher getroffenen Entscheidung verpflichtet zu fühlen
 Commitment-Verfahren,  kryptographisches Zwei-Parteien-Protokoll
 self commitment, die Selbstbindung
 die Selbstverpflichtung, die jemand sich auferlegt
 Commitment-Studie nach Zulassung – vom Arzneimittelhersteller aufgrund Selbstverpflichtung durchgeführte Studie nach Zulassung eines Arzneimittels
Siehe auch
 Die Commitments